Casonesi – abitanti di Casone (Marcallo con Casone)
Casonesi – abitanti di Marcallo con Casone